Barocci (discotheek),  house-discotheek in Zundert
Federico Barocci, Italiaans schilder en drukker